Sileoni es un apellido italiano que puede hacer referencia a:

Alberto Sileoni, político argentino.
Luigi Sileoni, político italiano.
Monica Sileoni, gimnasta artística finlandesa.